Im Netz der Mafia steht für:

 Jack Ruby – Im Netz der Mafia (Ruby), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1992
 Giovanni Falcone – Im Netz der Mafia (Giovanni Falcone), italienischer Film aus dem Jahr 1993
 Im Netz der Mafia – Die Geheimakten des FBI (Mafia’s Greatest Hits), britische Dokumentationsreihe aus dem Jahr 2012